Чемпионат Европы по боксу 1955 года прошёл в Западном Берлине (ФРГ) с 27 мая по 5 июня. Это был 11 чемпионат, организованный Европейской ассоциацией любительского бокса (ЕАЛБ, EABA). На чемпионат приехали 153 боксёра, которые представляли 23 страны.

Медалисты

Командный зачёт

Ссылки 
 Итоги 
 ЕАЛБ
 Любительский бокс

1955
Международные спортивные соревнования в Берлине
Май 1955 года
Июнь 1955 года
Спорт в Германии в 1955 году
Международные спортивные соревнования в Западном Берлине
Чемпионаты Европы в 1955 году
Чемпионаты Европы в ФРГ
Международные соревнования по боксу в Германии